Wander – serie animata
Wander – azienda agroalimentare svizzera
Fred Wander – scrittore austriaco
 Wander – film del 2020 diretto da April Mullen